

Patronymes 
 Alexandre Stavisky (1886-1934), un professionnel de la finance et escroc français ;
  (1925-1999), un professeur d'université américain et un homme politique de l'État de New York ;
  (1939- ), une femme politique américaine, membre du Sénat de l'État de New York, épouse de  ;
 Claudia Stavisky, une comédienne et metteuse en scène française.

Voir aussi
 Maxim Staviski (1977- ), un patineur artistique bulgare.

Droit 
 L'affaire Stavisky, une crise politico-économique française survenue en janvier 1934.

Télévision 
 Stavisky, l'escroc du siècle, un téléfilm français réalisé par Claude-Michel Rome et diffusé en 2016, avec Tomer Sisley dans le rôle-titre.

Cinéma 
 Stavisky, un film français d'Alain Resnais, sorti en 1974, avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle-titre.

Voir aussi
 Stolen Holiday, un film américain de Michael Curtiz, inspiré par l'affaire Stavisky et sorti en 1937.

Voir aussi 
 Stawiski, une ville de Pologne.

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre